Mare (maanzee), een vulkanische vlakte op de maan 
Mare (universiteitsblad), een Leids Universiteitsweekblad 
Mare (watergang), een waterloop in en rond Leiden
Mare (nachtmerrie), een boze geest die nachtmerries veroorzaakt
Mare (voornaam), een voornaam
Mare (band), een metalband
Märe, een berg in Zwitserland
Maré, eiland en gemeente in Nieuw-Caledonië